Aberration kan have flere betydninger:
Aberration (astronomi) – er den tilsyneladende ændring af retningen til en stjerne som følge af Jordens bevægelse og lysets endelige hastighed.
Aberration (genetik) – genetiske ændringer i kromosomer og arveanlæg.
Aberration (optik) – forskellige fejl og begrænsninger ved optiske komponenter, f.eks. sfærisk aberration for en linse, eller kromatisk aberration (se Optisk dispersion).
Aberration (Dungeons and Dragons) – figur i spillet Dungeons and Dragons.